Skrót FRB może oznaczać:
 Federal Reserve Board of the United States Federal Reserve System
 Forbes Airport (kod IATA)
 Federal Reserve Bank of China
 FRB – skrótowiec z  (rodzaj pozagalaktycznego zjawiska radioastronomicznego)